Angú puede referirse a:

 el ave Donacobius atricapilla; o
 la planta Abelmoschus esculentus.